I conquistatori (The Conquerors) – film del 1932 diretto da William A. Wellman 
 I conquistatori (Canyon Passage) – film del 1946 diretto da Jacques Tourneur
 I conquistatori (Invader) – romanzo di Simon Scarrow del 2015